Peter Schmidt può riferirsi a:

Persone 
 Pete Smith – produttore cinematografico statunitense (1892-1979)
 Peter Lebrecht Schmidt – studioso tedesco di classici (1933-  )
 Peter Schmidt (artista) – artista e insegnante anglo-tedesco (1931-1980)
 Peter Schmidt (hockeista su ghiaccio) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Peter Schmidt (calciatore) – calciatore della nazionale austriaca (1943-  )
 Peter Schmidt (canottiere) – canottiere statunitense
 Peter Schmidt (compositore) – organista e compositore austroungarico (1799-1874)
 Peter Schmidt (geofisico) – geofisico tedesco (1966-  )
 Peter Schmidt (giornalista) – giornalista tedesco (1938-  )
 Peter Schmidt (pallamanista) – pallamanista tedesco (1970-  )
 Peter Schmidt (politico) – mercante e politico norvegese (1782-1845)
 Peter Schmidt (politico statunitense) – politico statunitense
 Peter Schmidt (scrittore) – scrittore tedesco (1944-  )
 Peter Schmidt (scrittore politico) – scrittore tedesco in ambito politico
 Peter Schmidt (teologo) – teologo belga (1945-  )
 Peter Schmidt (zoologo) – zoologo e ittiologo russo (1872-1949)
 Pëtr Petrovič Schmidt – rivoluzionario russo

Sport
 Peter Schmidt racing – scuderia automobilistica dell'ex pilota tedesco Peter Schmidt